Rivista – periodico con frequenza di pubblicazione non giornaliera a contenuto tematico
 Rivista – genere teatrale
 Rivista – genere cinematografico
 Rivista – nel linguaggio militare, è l'ispezione di truppe, armi ed equipaggiamenti